COPP (латиницей) — общепринятая в онкогематологии аббревиатура (акроним) для ныне устаревшего режима химиотерапии, в своё время вытеснившего режим MOPP ввиду меньшей токсичности и лучшей переносимости и меньшего риска развития отдалённых вторичных опухолей. Применялся в лечении лимфогранулематоза. В настоящее время режим COPP, в свою очередь, вытеснен режимами ABVD и Stanford V, оказавшимися менее токсичными и более эффективными, а также режимом BEACOPP, имеющим преимущество в эффективности.

Режим дозирования 

Циклы повторяются каждые 28 дней, всего 6-8 циклов.

Режимы химиотерапии при лимфомах